God:
 g.o.d — южнокорейский бой-бэнд, основанный в 1999 году.
 «God» — альбом Ребекки Джеймс, вышедший в 1997 году.
 God — британская джазкор-группа.
 God — австралийская рок-группа.
 «God» — песня Джона Леннона.

См. также 
 Год (значения)